Llengua mossi
 Poble mossi
 Regnes Mossi